Il tabellone singolare femminile del Queensland Open 1990, torneo che faceva parte del WTA Tour nell'ambito del WTA Tour 1990, è stato vinto dalla sovietica Nataša Zvereva (tds n. 6). In finale ha sconfitto l'australiana Rachel McQuillan con il punteggio di 6-4, 6-0.

Teste di serie

  Helena Suková (quarti di finale)
  Jana Novotná (quarti di finale)
 Non presente
  Rosalyn Fairbank (secondo turno)
  Barbara Paulus (secondo turno)
  Nataša Zvereva (campionessa)
  Patty Fendick (terzo turno)
  Radka Zrubáková (terzo turno)

  Anne Minter (primo turno)
  Judith Wiesner (semifinali)
  Manon Bollegraf (secondo turno)
  Regina Rajchrtová (secondo turno)
  Andrea Temesvári (primo turno)
  Isabelle Demongeot (terzo turno)
  Terry Phelps (terzo turno)
  Kathy Rinaldi (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
 
 

Queensland Open 1990